Ginette Michaud peut désigner :
* Ginette Michaud (1955-), écrivain québécoise ;
 Ginette Michaud (1932-), psychiatre et psychanalyste française.